Delphinus kan avse:
 Delphinus (djur) – ett släkte däggdjur av familjen delfiner
 Delphinus – en stjärnbild, se Delfinen